Бителић се може односити на :
 Горњи Бителић, насељено место у општини Хрваце, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;
 Доњи Бителић, насељено место у општини Хрваце, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;